

Basilique 
 Basilique Notre-Dame de Pitié de La Chapelle-Saint-Laurent

Chapelle 
 Chapelle Notre-Dame-de-Pitié (Annecy-le-Vieux) 
 Chapelle Notre-Dame-de-la-Pitié de Beaulieu 
 Chapelle Notre-Dame-de-Pitié de Fontevraud-l'Abbaye
 Chapelle Notre-Dame-de-Pitié (Le Val) 
 Chapelle Notre-Dame-de-Pitié de Longny-au-Perche 
 Chapelle Notre-Dame-de-Pitié de Lugny 
 Chapelle Notre-Dame-de-Pitié de Marignane 
 Chapelle Notre-Dame-de-Pitié de Nevers 
 Chapelle Notre-Dame-de-Pitié de l'église Sainte-Croix de Sainte-Croix-du-Mont 
 Chapelle Notre-Dame-de-Pitié de Serrières

Église 
 Église Notre-Dame-de-Pitié du Croisic
 Église Notre-Dame-de-Pitié de Kervignac
 Église Notre-Dame-de-Pitié de Puteaux

Voir aussi 
  

Pitié